Gelder oder Van Gelder ist der Familienname folgender Personen:
 Alfons van Gelder (* 1936), deutscher Richter
 Arent de Gelder (1645–1727), niederländischer Maler
 Ben van Gelder (* 1988), niederländischer Jazzmusiker
 Han van Gelder (1923–2012), niederländischer Dokumentarfilmer
 Hendrik van Gelder (1860–1921), niederländischer Kunsthistoriker
 Hermann Gelder (1866–1947), deutscher Apotheker und Pharmaziehistoriker
 Ian Gelder (* 1949), britischer Schauspieler
 Jacob de Gelder (1765–1848), niederländischer Mathematiker
 Jan Gerrit van Gelder (1903–1980), niederländischer Kunsthistoriker
 Louis van Gelder (1921–2017), belgischer Tischtennisspieler und -funktionär
 Michael Gelder (1929–2018), britischer Psychiater
 Rudy Van Gelder (1924–2016), US-amerikanischer Tonmeister
 Yuri van Gelder (* 1983), niederländischer Turner

Siehe auch:
 Geldern (Begriffsklärung)